Monteiro da Costa — antigo futebolista e treinador do Futebol Clube do Porto;
 José Monteiro da Costa — refundador do Futebol Clube do Porto;
 Taça José Monteiro da Costa — torneio de futebol criado em homenagem a José Monteiro da Costa.